Ruanda
Nemba – settore del Distretto di Burera
Nemba – settore del Distretto di Gakenke
 Tanzania
 Nemba – circoscrizione del distretto di Biharamulo